WTA-toernooi van Boedapest 250 2022, een toernooi in de categorie "WTA 250" (11–17 juli 2022)
 WTA-toernooi van Boedapest 125 2022, een toernooi in de categorie "WTA 125" (19–24 september 2022)